Солдат — військовослужбовець, зокрема рядового складу.
 Солдат — військове звання.
 Солдат — найнижча ланка в ієрархії злочинної сім'ї в американській та сицилійській мафії.

Кінематограф 
 «Солдат» — американський бойовик 1982 року.
 «Солдат» — американо-британський фантастичний бойовик 1998 року режисера Пола В. С. Андерсона.

Прізвище 
 Солдат Ігор Володимирович ( 1991) — український футболіст.

Див. також 
 Солдати
 Солдатик
 Клоп-москалик
 Soldier
 Soldat